Sylvanus peut faire référence à :
 Sylvanus, un dieu de la Rome antique ;
 Claudius Silvanus, un empereur en Gaule au  ;
 Sylvanus, un dieu fictif des Royaumes oubliés, de la série Donjons et Dragons ;
 Sylvanus, un genre de mollusques de la famille des Tellinidae.

Homophone 
 Silvanus

Nom théophore